Ab urbe condita (lat., česky „od založení města (Říma)“) může znamenat:

 Ab urbe condita libri – kronikářské dílo římského historika Livia
 anno ab urbe condita – roku od založení města (753 př. n. l.), letopočet římského kalendáře